William Tyrell ist der Name folgender Personen:

* William Tyrell of Beeches († 1462), englischer Ritter
 William Tyrell of Heron († 1471), englischer Ritter